

Cinéma 
 72 heures, film américain de Nicholas Stoller.

Télévision 
 72 heures, série télévisée française d'Olivier Panchot et Éric Summer.